Szefel – dawna jednostka miary: 

 objętości: 1 szefel = 9 garnców =  36 kwart chełmińskich = 64,08 litrów  do 1714 roku.
 powierzchni: 1 szefel = 0,5 akra = 2 767,10 m2, pochodna od szefla objętości miara powierzchni ziemi, jaką można było obsiać, mając szefel zboża.

Przypisy 

Dawne jednostki miar i wag
Jednostki miar objętości